

Cinema
Outpost – film del 2008 diretto da Steve Barker
The Outpost – film del 2020 diretto da Rod Lurie

Musica 
 Outpost – album di Freddie Hubbard del 1981
 Outpost – album dei The Samples del 1996
 Outpost – album di Robert Rich e Ian Boddy del 2002
 Outpost – album dei Buckethead del 2014

Televisione
Outpost – film TV del 1959 diretto da Christopher Muir
The Outpost – serie televisiva del 2018

Videogiochi
Outpost – videogioco del 1981
Outpost – videogioco del 1994